|-
| 155201 - ||  || 29 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 155202 - ||  || 30 octombrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 155203 - ||  || 30 octombrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 155204 - ||  || 31 octombrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 155205 - ||  || 30 octombrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 155206 - ||  || 31 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 155207 - ||  || 28 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 155208 - ||  || 28 octombrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 155209 - ||  || 31 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 155210 - ||  || 22 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 155211 - ||  || 22 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 155212 - ||  || 23 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 155213 - ||  || 25 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 155214 - ||  || 25 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155215 - ||  || 4 noiembrie 2005 ||  || 
|-
| 155216 - ||  || 5 noiembrie 2005 ||  || 
|-
| 155217 - ||  || 9 noiembrie 2005 ||  || 
|-
| 155218 - ||  || 13 noiembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 155219 - ||  || 1 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155220 - ||  || 2 noiembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 155221 - ||  || 3 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 155222 - ||  || 3 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 155223 - ||  || 3 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 155224 - ||  || 5 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155225 - ||  || 1 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 155226 - ||  || 1 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 155227 - ||  || 1 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 155228 - ||  || 7 noiembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 155229 - ||  || 15 noiembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 155230 - ||  || 15 noiembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 155231 - ||  || 19 noiembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 155232 - ||  || 20 noiembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 155233 - ||  || 21 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155234 - ||  || 22 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155235 - ||  || 22 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155236 - ||  || 22 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155237 - ||  || 22 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155238 - ||  || 22 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155239 - ||  || 22 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155240 - ||  || 21 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155241 - ||  || 21 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155242 - ||  || 21 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155243 - ||  || 21 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155244 - ||  || 21 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155245 - ||  || 22 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155246 - ||  || 21 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155247 - ||  || 22 noiembrie 2005 ||  || 
|-
| 155248 - ||  || 24 noiembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 155249 - ||  || 25 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155250 - ||  || 25 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 155251 - ||  || 29 noiembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 155252 - ||  || 25 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 155253 - ||  || 22 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155254 - ||  || 22 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155255 - ||  || 25 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 155256 - ||  || 25 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155257 - ||  || 26 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 155258 - ||  || 28 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 155259 - ||  || 28 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 155260 - ||  || 25 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 155261 - ||  || 26 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155262 - ||  || 26 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155263 - ||  || 28 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155264 - ||  || 28 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 155265 - ||  || 26 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 155266 - ||  || 29 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155267 - ||  || 29 noiembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 155268 - ||  || 28 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 155269 - ||  || 25 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 155270 - ||  || 25 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 155271 - ||  || 28 noiembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 155272 - ||  || 25 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 155273 - ||  || 28 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 155274 - ||  || 25 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155275 - ||  || 29 noiembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 155276 - ||  || 29 noiembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 155277 - ||  || 29 noiembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 155278 - ||  || 30 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155279 - ||  || 30 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 155280 - ||  || 25 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 155281 - ||  || 29 noiembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 155282 - ||  || 30 noiembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 155283 - ||  || 29 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 155284 - ||  || 20 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 155285 - ||  || 21 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 155286 - ||  || 26 noiembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 155287 - ||  || 4 decembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 155288 - ||  || 1 decembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 155289 - ||  || 4 decembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 155290 Anniegrauer ||  || 5 decembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 155291 - ||  || 5 decembrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 155292 - ||  || 7 decembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 155293 - ||  || 2 decembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 155294 - ||  || 7 decembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 155295 - ||  || 8 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155296 - || 2005 YJ || 20 decembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 155297 - ||  || 21 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155298 - ||  || 24 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155299 - ||  || 24 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155300 - ||  || 22 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-